En Pologne, Grabiszew peut faire référence à :

dans la voïvodie de Łódź
 Grabiszew, un village du powiat de Poddębice,
 Grabiszew, un village du powiat de Zgierz.